Il singolare del torneo di tennis Banja Luka Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ilija Bozoljac che ha battuto in finale Daniel Gimeno Traver 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Daniel Gimeno Traver (finale)
 Ilija Bozoljac (Campione)
 Laurent Recouderc (quarti di finale)
 Konstantinos Economidis (primo turno)

 Pablo Santos (semifinali)
 Conor Niland (primo turno)
 Jaroslav Pospíšil (secondo turno)
 Dieter Kindlmann (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Banja Luka Challenger 2008